Urt kan verwijzen naar
 Urt (kaas)
 Urt (plaats)
 Duitse naam voor Ourthe